Нижний Крупск — деревня в Печорском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Изборская волость».

Расположена в 22 км к юго-востоку от города Печоры, на восточной окраине Изборска.

Население 
Численность населения деревни на 2000 год составляет 41 житель.

Примечания 

Населённые пункты Печорского района